Гюи, Филипп-Огюст (1862—1922) — швейцарский учёный, специалист в области физической химии и стереохимии.
 Гюи, Шарль (1866—1942) — швейцарский физик-экспериментатор. Младший брат Ф.-О. Гюи.

См. также 
 Гюйе, Николя Филипп (1773—1845) — французский военный деятель времён правления Наполеона I.
 Гуйе Адола — эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.